Венгерка — многозначное слово, возможные значения:
 Венгерка — женщина венгерской национальности.
 «Венгерка» или «Угорка» — подвид сливы домашней, Prunus domestica subsp. insititia, сушеные плоды которого называются черносливом.
 Венгерка — короткая куртка с нашитыми на груди поперечными шнурами.
 Венгерка — бальный танец, основанный на народном венгерском танце чардаш.
Венгерка — блок-пост в Тайшетском районе Иркутской области России, упразднён в 2004 г.
 Венгерка — посёлок в Тайшетском районе Иркутской области России.
 Венгерка — исторический топоним, деревня при селе Александровском Рыбацкой волости в Петроградской губернии.
 «Венгерка» — резинка для рыболовных дорожек и донных удочек.
 Венгерка — булочка с творогом в виде конвертика из слоеного теста.